Хуа́н Леска́но:

 Лескано, Хуан Висенте (1937—2012) — парагвайский футболист.
 Лескано, Хуан Эдуардо (род. 1992) — аргентинский футболист.